

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август (патриций); консулы: Публий Корнелий Долабелла (патриций) и  (плебей); консулы-суффекты: Сервий Корнелий Лентул Малугинен (патриций) и Квинт Юний Блез (плебей).
 Четвёртый поход Тиберия на германцев.

Китай 
 Реформы Ван Мана.
 В Чэши население и китайский гарнизон бегут к хунну.

Родились 
 Антоний Феликс — римский прокуратор провинции Иудея.
 Герон Александрийский — греческий математик и механик.
 Иоанн Евангелист — согласно церковной традиции, автор нескольких книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, Откровений Иоанна Богослова и Посланий Иоанна.
 Лоллия Сатурнина — дочь Марка Лоллия, сына Марка Лоллия.
 Лю Пэнцзы — марионеточный император восстановленной китайской империи Хань.

Скончались 

 12 — Смерть рабби Гиллеля (около 70 до н. э. — около 5-10 н. э.).
 Дидим Халкентер — греческий учёный и грамматик эпохи Эллинизма

См. также

Примечания